Dündenhorn är en bergstopp i Schweiz.   Den ligger i distriktet Frutigen-Niedersimmental och kantonen Bern, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Bern. Toppen på Dündenhorn är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Dündenhorn är huvudsakligen mycket bergig. Den högsta punkten i närheten är Blümlisalphorn,  meter över havet,  km sydost om Dündenhorn. Närmaste större samhälle är Frutigen,  km nordväst om Dündenhorn. 

Trakten runt Dündenhorn består i huvudsak av gräsmarker. Runt Dündenhorn är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Berg i Bern (kanton)
Berg i Schweiz 2000 meter över havet eller högre